MySAP je program pro řízení obchodních procesů od společnosti SAP. 

Má údajně obsahovat moduly pro účetnictví, controling, logistiku, výrobu a personalistiku.

Externí odkazy 
 Firemní stránky

Podnikový software